Bromeliafamilie
 Bromelia (geslacht)